El nombre Aratirí procede del guaraní "aratiri", que significa "rayo".

Puede referirse a:
Autódromo de Aratirí, en Paraguay.
Aratirí, proyecto de minería a cielo abierto en Uruguay.
Fabrica digital 3D, en Paraguay. www.aratiri.com.py

Referencias 

Toponimia guaraní